Tozkoparan du turc toz, « poussière » et koparan, « arracheur », peut désigner :

Personnalités 
 Tozkoparan İskender () : un célèbre archer surnommé « l'arracheur de poussière » au service du sultan Sélim I s'étant notamment illustré pendant les guerres entre Ottomans et Mamelouks (1516-1517). Ce personnage s'illustre notamment dans la série télévisée Tozkoparan İskender ;
 Behiç Tozkoparan (1928-2022) : homme politique turc ;
 Burak Tozkoparan (né en 1992) : un acteur turc.

Toponymes

Tozkoparan : l'un des 11 quartiers du district de Güngören à Istanbul ;
 Tozkoparan : un village du district de Pertek dans la province de Tunceli ;
 Tozkoparan Zahit : un quartier de la ville de Tarsus de la province de Mersin ;

Télévision 
 Tozkoparan : une série télévisée turque de la maison de production Fotoraman Film en 55 épisodes diffusés entre 2018 et 2020 ;
 Tozkoparan İskender : une série télévisée turque de la maison de production Fotoraman Film diffusés depuis janvier 2021.

Homonymie de toponyme